NFL sezona 2018. je trenutna i 99. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 6. rujna 2018. pobjedom branitelja naslova Philadelphia Eaglesa nad Atlanta Falconsima. Super Bowl LIII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 3. veljače 2019. u Atlanti u Georgiji na Mercedes-Benz Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije New England Patriotsi i pobjednici NFC konferencije Los Angeles Ramsi. Pobijedili su Patriotsi s 13:3 i osvojili svoj šesti naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, 

P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2018.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanjem: Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers - 5129
Najviše jarda probijanjem: Ezekiel Elliott, Dallas Cowboys - 1434
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Julio Jones, Atlanta Falcons - 1677

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Darius Leonard, Indianapolis Colts - 163
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Aaron Donald, Los Angeles Rams - 20,5
Najviše presječenih lopti:  Kyle Fuller, Chicago Bears, Damontae Kazee, Atlanta Falcons,  Xavien Howard, Miami Dolphins - 7

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Kansas City Chiefs - 565 (35.3 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Kansas City Chiefs - 425.6 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Seattle Seahawks - 160.0 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Tampa Bay Buccaneers - 320.3 po utakmici

U obrani 
Najmanje primljenih poena: Chicago Bears - 283 (17.7 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Baltimore Ravens - 292.9 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Chicago Bears - 80.0 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Buffalo Bills - 179.2 po utakmici

Izvori 

2018